Chi-lung Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhenbao Ding, berg, Guangxi, 
 Bizitu, berg, Guangdong, 
 Jilong Shan (ö i Kina, Zhejiang, lat 30,83, long 122,70), 
 Dayalong Shan, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar